Coup d'État de mai peut faire référence:

au Coup d'État de mai en Pologne
 au Coup d'État de mai en Serbie

Homonymie